Ministerio del Aire puede estar haciendo referencia al departamento ministerial encargado de la Fuerza aérea y que ha existido en varios países:

Ministerio del Aire (España), departamento del Gobierno de España entre 1939 y 1977.
Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio, edificio de Madrid que entre 1943 y 1977 fue conocido como Ministerio del Aire por ser la sede del ministerio homónimo.
Ministerio del Aire del Reich, departamento ministerial de la Alemania nazi entre 1933 y 1945.
Ministerio del Aire (Reino Unido), departamento ministerio del Reino Unido entre 1918 y 1964.